Marten (naam), een jongensnaam
 Marten (Bulgarije), een stadje in Bulgarije
 Marten (Wiltshire), een dorp in Engeland
 Marten (Dortmund), een wijk van de Duitse stad Dortmund

Zie ook 
 Maarten (doorverwijspagina)
 Martin (doorverwijspagina)